Acosta je priimek več znanih oseb:

 Alberto Acosta (*1966), argentinski nogometaš
 Bert Acosta, ameriški letalec
 Carlos Acosta (*1973), kubanski plesalec
 Eladio Acosta Arteaga, kolumbijski rimskokatoliški nadškof
 Joaquin Acosta (1799—1852), kolumbijski zgodovinar
 José García Acosta (*1972), španski kolesar
 Juan F. Acosta (1890—1968), portoriško-ameriški skladatelj
 Luciano Acosta (*1994), argentinski nogometaš
 Oscar Acosta, honduraški pesnik
 Sebastião Acosta Hurtado, ekvadorski rimskokatoliški duhovnik
 Uriel Acosta (1585—1640), judovski filozof